

Geografia 
 Canada
 Chelsea – città dell'Outaouais, Québec
 Regno Unito
 Chelsea – quartiere di Londra che contribuisce a denominare il distretto di Kensington e Chelsea, e prima il borgo metropolitano di Chelsea vecchio distretto della contea di Londra dal 1900 al 1965
 Stati Uniti d'America
 Chelsea – città della contea di Shelby, Alabama
 Chelsea – città della contea di Faulk, Dakota del Sud
 Chelsea – città della contea di Tama, Iowa
 Chelsea – città della contea di Kennebec, Maine
 Chelsea – città della contea di Suffolk, Massachusetts
 Chelsea – città della contea di Washtenaw, Michigan
 Chelsea – circoscrizione amministrativa di Manhattan, New York
 Chelsea – città della contea di Rogers, Oklahoma
 Chelsea – città della contea di Taylor, Wisconsin
 Chelsea – città della contea di Orange, Vermont

Musica 
 Chelsea – gruppo musicale pop rock statunitense, in cui militava Peter Criss
 Chelsea – gruppo musicale punk rock britannico
 Chelsea – album dei Chelsea (USA) del 1970
 Chelsea – album dei Chelsea (UK) del 1979

Onomastica 
 Chelsea – nome femminile di persona

Sport 
 Chelsea Football Club – squadra di calcio inglese
 Chelsea Football Club Women – squadra di calcio femminile inglese
 Berekum Chelsea Football Club – squadra di calcio ghanese

Televisione 
 Chelsea – talk show statunitense